Osoby o tym nazwisku:
 Alberto Losada – hiszpański kolarz szosowy
 Eloy Tato Losada – rzymskokatolicki duchowny
 Hernán Losada – argentyński piłkarz
 Julio Losada – urugwajski piłkarz